Georg Heinsius ist der Name folgender Personen:

* Georg Heinsius von Mayenburg (1870–1930), deutscher Architekt
 Georg August Gabriel Heinsius (1747–1818), deutscher Verwaltungsjurist